Соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 1980 прошли с 16 по 23 февраля в Лейк-Плэсиде (США).

Медалисты

Неофициальный командный зачёт

Участники 
В четырёх спортивных дисциплинах приняли участие 86 спортсменов (41 мужчина и 45 женщин) из 20 стран.

  (2)
  (3)
  (9)
  (2)
  (7)
  (1)
  (2)
  (6)
  (2)
  (16)

  (16)
  (2)
  (1)
  (7)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

</div>

Факты 

 В соревнованиях по фигурному катанию на XIII зимних Олимпийских Играх принимало участие рекордное количество спортивных делегаций из 20 стран Европы, Северной Америки, Азии и Австралии с Океанией.
 Самой молодой фигуристкой на Олимпиаде-1980 стала Сьюзан Гарланд из Великобритании, выступающая в спортивной паре с Робертом До, ей было на тот момент всего 13 лет и 292 дня.
 Самой старшей участницей на Олимпиаде-1980 была Ирина Роднина из СССР, выступающая в спортивной паре с Александром Зайцевым, ей было 30 лет и 157 дней.
 На XIII зимних Олимпийских Играх спортивная делегация из Венгрии состояла лишь из фигуристов (танцевальная пара), и они выиграли серебряную медаль.

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/winter/1980/FSK/